Ко́стас Адетоку́нбо (; род. 20 ноября 1997 года в Афинах, Греция) — греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Фенербахче». Был выбран на драфте НБА 2018 года командой «Филадельфия 76» под общим 60-м номером. Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»

Ранние годы и семья  
Адетокунбо родился в Сеполии, которая является районом Афин. Его родители были иммигрантами из Нигерии. Его отец Чарльз был бывшим футболистом, а его мать Вероника  занималась прыжками в высоту. Чарльз Адетокунбо умер в сентябре 2017 года в возрасте 54 лет. Родители Костаса были представителями различных этнических групп в Нигерии: Чарльз был представителем народа Йоруба, а Вероника - Игбо.

Костас Адетокунбо получил нигерийский паспорт в июне 2013 году, а в 2016 году стал гражданином Греции.

У Костаса Адетокунбо есть четверо братьев. Самый старший брат Фрэнсис является профессиональным футболистом. Танасис и Яннис являются баскетболистами и стали чемпионами НБА в составе «Милуоки Бакс». Алекс Адетокунбо также профессионально занимается баскетболом.

Костас выступал за юниорские команды «Филатлитикоса» в Афинах.

Старшая школа 
В 2013 году Яннис Адетокунбо был выбран на драфте НБА «Милуоки Бакс». Костас вместе братом Алексом и родителями переехал в Милуоки. Он учился в доминиканской средней школе в Уайтфиш-Бэй в округе Дор. Адетокунбо выступал за баскетбольную команду школы и помог ей выиграть титул чемпиона штата.

Колледж 
По окончании школы в 2016 году Костас поступил в Дейтонский университет. Он был вынужден пропустить сезон 2016/2017 из-за правил NCAA. Адетокунбо дебютировал за Дейтон в сезоне 2017/2018 и сыграл за «Флайерс» 29 матчей.

Профессиональная карьера

Даллас Маверикс 
22 марта 2018 года Костас объявил о намерении участвовать в драфте НБА 2018 года. 4 мая 2018 года Адетокунбо был одним из 69 участников драфт-комбайна. Его выбрала под 60-м номером «Филадельфия Севенти Сиксерс», которая обменяла права на игрока в «Даллас Маверикс». 13 июля Костас подписал с «Далласом» двухсторонний контракт. В течение сезона игрок выступал за клуб Джи-лиги НБА «Техас Лэджендс».     

19 июля 2019 года техасский клуб отчислил игрока.

Лос-Анджелес Лейкерс 
22 июля 2019 года Адетокунбо был взят на рынке отказов «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне 2019/2020 будучи игроком на двухстороннем контракте он сыграл 5 матчей за «Лос-Анджелес» и провёл 38 игр в составе Саут-Бей Лейкерс. Костас не выходил на паркет в финале НБА против «Майами Хит», в котором калифорнийский клуб победил в 6 матчах клуб из Флориды. Он стал первым греческим игроком, который выиграл чемпионат НБА.

26 ноября 2020 года Костас переподписал двухсторонний контракт с «Лейкерс».

АСВЕЛ 
16 июля 2021 года Адетокунбо подписал контракт с «АСВЕЛ».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в G-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Греции
Игроки «Дейтон Флайерс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки «Винди Сити Буллз»
Игроки БК «Фенербахче»